Anna Nero ist der Name folgender Personen:

* Anna Nero (Sängerin), Schweizer Opernsängerin (Mezzosopran)
 Anna Nero (Malerin) (* 1988), russisch-deutsche bildende Künstlerin